Hilfsvölker ist eine Bezeichnung für Hilfstruppen ohne genaueren Status der Soldaten. Im Speziellen bezeichnet der Begriff:

 Auxiliartruppen, Hilfstruppen der römischen Legionen
 Foederaten, zur Verteidigungshilfe angesiedelte Hilfsvölker in der römischen Spätantike
 Hilfsvölker an der Militärgrenze in der Habsburgermonarchie, die im Kampf gegen das Osmanische Reich angesiedelt wurden
 Kolonialtruppen, einheimische Soldaten aus den Kolonien im Zeitalter des Imperialismus
 Hilfswilliger, Hilfskräfte der deutschen Wehrmacht und der SS im Zweiten Weltkrieg